O Jardim da Quinta do Molha Pão é um espaço verde localizado na freguesia de Belas, no Concelho de Sintra.

Espaços verdes da Grande Lisboa
Belas (Portugal)